Втора английска дивизия () е второто най-високо ниво във футболната пирамида на Англия в периода 1892 - 1992 г. и третото от 1992 до 2004 г. След 2004 г. тя е преименувана на Английска първа футболна лига.

История 
Втора английска дивизия започва да съществува под това име от 1892 г. Тогава към дванадесетте отбора от Футболната лига се присъединяват отбори от конкуретния Футболен алианс. Футболната лига е разделена на две дивизии, като в новата първа дивизия са приети двата най-добри отбора от Футболния алианс, а във втората — предимно отбори от Футболния алианс. През следващите 100 години Втора английска дивизия е втората най-висока дивизия на английската футболна пирамида. През 1992 г. всички отбори от Първа дивизия вкупом се отцепват от администриращата я Футболна лига и на 27 май официално създават ново дружество, наречено FA Premier League. Това нарушава структурата на английския футбол — новата Висша лига заема мястото на върха на английската футболна пирамида, старата Първа дивизия, запазвайки името си, вече заема второто ниво във футболната йерархия, а старата Втора дивизия, която също запазва името си, вече е третият по сила шампионат. Запазени са и всички връзки между отделните дивизии (изпадащите и изкачващите се отбори между отделните нива). Дванадесет години по-късно с рекламна цел името на Втора дивизия е сменено на Английска първа футболна лига, но продължава да бъде третото ниво. През годините броят на участващите отбори се променя - 12 (1892 - 1893), 15 (1893 - 1894), 16 (1894 - 1898), 18 (1898 - 1905), 20 (1905 - 1919), 22 (1919 - 1987), 23 (1987 - 1988), 24 (1988 - 2004). Дванадесетте отбора основатели на Втъра английска дивизия са: Ардуик (сега Манчестър Сити), Бутъл, Бъртът Суифтс, Гримсби Таун, Даруен, Крю Александра, Линкълн Сити, Нортуич Виктория, Порт Вейл, Смол Хийт (сега Бирмингам Сити), Уолсол и Шефилд Юнайтед.

Шампиони 

Футбол в Англия
Турнири по футбол в Англия